Fissuroderes är ett släkte av pansarmaskar. Fissuroderes ingår i familjen Echinoderidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pansarmaskar
Fissuroderes